IMD est un sigle qui peut faire référence à :

 International Institute for Management Development, une école de management située à Lausanne, en Suisse ;
 India Meteorological Department (en français, Service météorologique indien) ;
 Immunodiffusion, un test diagnostique qui implique la diffusion d'anticorps ou d'antigènes à travers une substance solide gélifiée ;
 immunodéficience ou immunodeficiency, un état dans lequel une personne voit son système immunitaire affaibli.